Гризо́ль () — коммуны во Франции:
 Гризоль в департаменте Тарн и Гаронна.
 Гризоль в департаменте Эна.